Hjelt ist der Familienname folgender Personen:

 August Hjelt (1862–1919), finnischer Politiker
 Edvard Hjelt (1855–1921), finnischer Politiker
 Esko Hjelt (1914–1941), finnischer Ringer
 Henrik Hjelt (* 1968), schwedischer Schauspieler
 Otto Eduard August Hjelt (1823–1913), finnischer Mediziner